Drum Corps Europe
 1,2-dichloorethaan, een organisch oplosmiddel